Henryk Horwat – polski hokeista na trawie
 Jerzy Horwat – polski historyk